Per Giovanni Battista Bussi si può intendere:

Giovanni Battista Bussi (Viterbo, 31 marzo 1656 – Roma, 23 dicembre 1726), nominato cardinale da Clemente XI nel concistoro del 30 gennaio 1713

Giovanni Battista Bussi de Pretis (Urbino, 11 settembre 1721 – Jesi, 27 giugno 1800), nominato cardinale da Pio VI nel concistoro del 21 febbraio 1794

Giovanni Battista Bussi (Viterbo, 23 gennaio 1755 – Benevento, 31 gennaio 1844), nominato cardinale da Leone XII nel concistoro del 3 maggio 1824